Mossèn Jesús Huguet i Serrano (1932-2012), teòleg català
 Jesús Huguet Pascual (Onda, 1944), membre del Consell Valencià de Cultura.
 Jesús Huguet Enguita (València, 1976), artiste gràfic alberiquer, fill de l'anterior.